Холокост в Джигинке — систематическое преследование и уничтожение евреев на территории села Джигинка Краснодарского края оккупационными властями нацистской Германии и коллаборационистами в 1942—1944 годах во время Второй мировой войны, в рамках политики «Окончательного решения еврейского вопроса» — составная часть Холокоста в России и Катастрофы европейского еврейства.

Геноцид евреев в селе 
Джиги́нка (также Михаэльсфельд, нем. Michaelsfeld) образовалась в 19 в. как немецкая колония, поэтому изначально численность еврейского населения в ней была незначительной. Однако, в первые годы Второй мировой войны оно значительно возросло за счёт беженцев из ранее оккупированных районов СССР. По состоянию на 1 октября 1942 г Краснодарский край принял свыше 200 000 человек. В первой половине 1942 г прибыло много беженцев из осаждённого Ленинграда. Многие, пользуясь различными оказиями, бежали из Крыма. Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР в первую очередь эвакуировались материальные ценности, а во вторую очередь «квалифицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуированными с фронта предприятиями; население, в первую очередь, молодежь, годная для военной службы; ответственные советские и партийные работники».
Многие из беженцев, не бывшие «партийными работниками», исчерпали свои возможности для самостоятельной эвакуации и по различным причинам уже не могли самостоятельно двигаться дальше.

Поэтому, в августе 1942 г, когда село было оккупировано, на его территории оказалось немало еврейских беженцев, которые нашли убежище в Джигинке. Почти все они были убиты за время окупации.

Оккупационные власти не создавали в Краснодарском крае отдельных гетто, предпочитая убивать евреев немедленно. Однако, пригодных к труду могли использовать на принудительных работах. Так в Джигинке, на пустыре в начале улицы Таманская, располагался трудовой лагерь, обнесённый колючей проволокой. В него попадали и трудоспособные евреи. По некоторым свидетельствам, заключённых использовали прежде всего для строительства подземного тылового склада, под улицей Таманская.

Места массовых убийств 
Спорадические жестокие пытки и убийства евреев происходили по всему селу, однако, согласно воспоминаниям свидетелей, основным местом убийств, с последующим захоронением тел в траншеях, стала Первая балка за окраиной села, к которой жертв вели пешком по улице Розы Люксембург. Там, помимо евреев, нашли свою смерть, и многие другие жертвы окупации.

Также известны и другие места массовых убийств. Так, по воспоминаниям Гриценко В. В., в районе современной улицы Виноградная, группу пленных различных национальностей, заперли в сарае, который облили бензином и подожгли.

Пленные из трудового лагеря перед отступлением оккупантов была загнаны ими в одно из ответвлений тоннеля, который затем взорвали, обрушив часть свода и заживо похоронив своих жертв.

Кроме этого, есть свидетельства, что во время работ по строительству оккупанты отводили обессиливших и непокорных в район современной фермы, где расстреливали.

Все места массовых казней стали братскими могилами не только для евреев, но и для многих других мирных жителей различных национальностей.

Организаторы и исполнители убийств 
26 сентября 1943 г. село было освобождено от оккупантов. Для расследования преступлений против человечности была создана «Варениковская районная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков», которая запротоколировала показания свидетелей, и составила список погибших. Согласно заключению этой комиссии «По приказу коменданта всё население евреев, живших в селе Джигинка, было истреблено. Евреев с семьями, в том числе и с грудными детьми, сводили в комендатуру, подвергали пыткам, имущество расхищали, а народ выводило гестапо из села и расстреливали».

Согласно этому же документу, «Ответственным за все эти злодеяния является командующий 17-й немецкой армией генерал-полковник Руоф, начальник штаба полковник Левинский, районный военный комендант обер-лейтенант Гофман, капитан Фрейлих из комендатуры № 1/805, комендант хутора Разнокола … Курт, их сообщники, атаман Балан, начальник полиции Белый, Грецкий».

Случаи спасения 
Дочь супругов Резниковых — Ольга, и её собственные дочери Евгения и Анна, были спасены местной женщиной по имени Соня. Когда оккупанты пытали и убивали родителей Ольги, Соня пользуясь тем, что фашисты отвлеченны родителями, отозвала женщин за дом, и подсказала им спрятаться на ночь в груде кукурузной бадылки, а на следующее утро вывезла их к своим родственникам, выдавая за русских. За это она потребовала и получила с них плату фамильным золотом Резниковых.

Список убитых 
В первый же месяц оккупации были расстреляны большинство джигинских евреев — 72 человека. Впоследствии были убиты ещё 9 человек, которые в первые дни оккупации или смогли скрыться, или же, содержались в трудовом лагере. Всего, за время оккупации, за то, что они родились евреями, были убиты 81 человек. Здесь приводиться неполный список невинных жертв, который должен быть дополнен.

Тобияш Геня Соломоновна (41 год) и её дети: дочери Люся (15 лет) и Зина (11 лет).

Супруги Моисей и Софья Резниковы;

Лейдерман Бейцион Иосифович (67 лет) его супруга Этля Хаимовна и их дочь Соня Лейдерман (27 лет);

Шмуль Коган (60 лет) и его жена Итта (55 лет);

Вассерман Мария Болеславовна (29 лет) и её сын Михаил Леонтиевич (7 лет);

Скородинский Иссак Аврамович, 58 лет;

Сима Кантор (17 лет).

Скородинская Рина Хаитовна (69 лет).

Злотникова Рахиля и её дети Тимофей (12 лет), Ольга (6 лет), Аннета (2 года) и грудной младенец, чьё имя не сохранилось.

Бабруцкая Роза и её дети Пётр (7 лет), Владимир (5 лет) и Финта (2 года).

Память 
Места массовых убийств никак не отмечены. В Первой балке образуется стихийная свалка бытового мусора.

Примечания

См. также 
 Фашистский государственный террор
 Холокост в России

Массовые казни
Места казней в России
Холокост в России
Джигинка